Kusače est un toponyme qui peut désigner :
 Kusače, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Han Pijesak et dans la République serbe de Bosnie.
 Kusače, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Sokolac et dans la République serbe de Bosnie.